«Довольно слов» () — американская малобюджетная романтическая комедия, признанная иностранной кинопрессой вершиной режиссёрского и сценарного мастерства . Главные роли исполняют Джулия Луи-Дрейфус и Джеймс Гандольфини. Один из последних фильмов с участием Джеймса Гандольфини который умер после того, как фильм был закончен, но до того, как он был выпущен; Холофсенер посвятила ему фильм. 

За свою предпоследнюю актёрскую работу Гандольфини был посмертно представлен к премиям Гильдии киноактёров США и «Независимый дух», а перевоплощение Луи-Дрейфус отмечено номинацией на «Золотой глобус». Подавляющее число кинообозревателей внесло «Довольно слов» в собственные списки 10 лучших фильмов 2013 года, в том числе редакции изданий Entertainment Weekly, The New York Times и Vanity Fair.

Сюжет 
Действие фильма происходит в наше время. Ева (Джулия Луи-Дрейфус) — профессиональная массажистка, живущая со своей дочерью Эллен (Трэйси Фарэвэй). С мужем Питером (Тоби Хасс) она развелась несколько лет назад. Однажды ночью Ева выбирается на вечеринку с друзьями, женатой парой Уиллом (Бен Фальконе) и Сарой (Тони Коллетт). На ней Ева знакомится с поэтессой Мэриэнн (Кэтрин Кинер) и разведённым мужчиной среднего возраста Альбертом (Джеймс Гандольфини).

После вечеринки Альберт продолжает поддерживать контакт с Евой и вскоре они начинают романтические отношения. Мэриэнн становится клиенткой Евы и её подругой. Альберт знакомит Еву со своей дочерью Тесс (Ив Хьюсон), а спустя несколько дней в доме у Мэриэнн Ева понимает, что Мэриэнн — бывшая жена Альберта и мать Тесс. Ева продолжает встречаться с Альбертом, скрывая от него, что дружит с его экс-супругой.

На очередном сеансе массажа Тесс сталкивается с Евой и сообщает матери, что её массажистка — новая избранница отца. При этом присутствует и сам Альберт, невероятно огорчённый тем, что Ева скрывала от него дружбу с Мэриэнн. Он понимает, сколько всего Мэриэнн наговорила о нём, и расстаётся с Евой.

Дочь Евы, Эллен, уезжает в Йонкерс на обучение в . Спустя несколько месяцев, на день Благодарения, Ева заезжает к Альберту. Они садятся на крыльце и невинно разговаривают о жизни, как будто ничего не случалось.

В ролях 

 Джулия Луи-Дрейфус — Ева
 Джеймс Гандольфини — Альберт
 Кэтрин Кинер — Мэриэнн
 Тэви Гевинсон — Хлои
 Тони Коллетт — Сара
 Ив Хьюсон — Тесс
 Бен Фальконе — Уилл
 Микаэла Уоткинс — Хилари
 Тоби Хасс — Питер
 Трэйси Фарэвэй — Эллен
 Эми Ландекер — Дебби
 Кристофер Николас Смит — Хэл

Награды

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Фильмы Николь Холофсенер
Фильмы по сценариям Николь Холофсенер
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Романтические кинокомедии США
Комедийно-драматические фильмы США
Независимые фильмы США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы Fox Searchlight Pictures